Бабите:
 Бабите — посёлок в центральной части Латвии.
 Бабите — железнодорожная станция на линии Торнякалнс — Тукумс.
 «Бабите» — футбольный клуб из Латвии.
 Бабитес (или Бабите) — реликтовое озеро в центральной части Латвии.

См. также 
 Бабитский край